Rudschen ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Rudschen, bis 1936 Rudszen, 1938 bis 1946 Talfriede, Dorf im Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 historischer Name von Groß Rudschen, bis 1936 Groß Rudszen, 1938 bis 1946 Mühlenhöhe, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Poltawskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland